Die 10. Futsal-Europameisterschaft wurde vom 2. bis zum 13. Februar 2016 in der serbischen Hauptstadt Belgrad ausgetragen. Am Turnier nahmen zwölf Nationalmannschaften teil, die zunächst in Gruppen und danach im K.-o.-System gegeneinander antraten. Turnierbotschafter war Dejan Stanković.

Vergabe 
Am 20. März 2012 beschloss das UEFA-Exekutivkomitee auf seiner Sitzung in Istanbul, dass die serbische Hauptstadt Belgrad Austragungsort der Futsal-Europameisterschaft 2016 ist. Die Bewerbung des Serbischen Fußballverbandes (FSS) setzte sich gegen die des Bulgarischen Fußballverbandes (BFS) und die des Fußballverbandes von Mazedonien (FFM) durch.

Spielorte 
Die Europameisterschaft wurde in der modernen Belgrad-Arena mit einem Fassungsvermögen von 18.386 Zuschauern ausgetragen, die derzeit größte Sporthalle in Serbien und einer der größten in Europa.

Qualifikation

Teilnehmer 
Die Europameisterschaft 2016 wurde zum vierten Mal mit zwölf Teams ausgespielt. Serbien war als Gastgeber automatisch qualifiziert. Um die restlichen elf Plätze kämpften insgesamt 42 Nationen. In der ersten Runde spielten die 24 Teams mit dem schlechtesten UEFA-Koeffizienten in vier Gruppen gegeneinander. Die Gruppensieger kamen in die nächste Runde, wo sie zusammen mit den 18 restlichen Mannschaften in sechs Vierergruppen gelost wurden. Die Gruppenersten sowie die fünf besten Zweiten qualifizierten sich schließlich für die Endrunde.

Die zwölf Teilnehmer der Endrunde wurden in vier Gruppen gelost.

Vorrunde 
Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe zogen in das Viertelfinale ein.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalrunden

Turnierbaum 

(): Penalty-Schießen

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz drei

Finale

Weblinks 
 Uefa.com: Seite der Futsal-Europameisterschaft auf der Homepage der UEFA

Einzelnachweise 

2016
Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Belgrad
Futsal (Serbien)